— железнодорожная станция на линиях Тюо-Собу и Тюо, расположенная в городе Митака, Токио. Станция была открыта 25-го июня 1930-го года.

Планировка станции 
Три платформы островного типа и 6 путей.

Близлежащие станции

Примечания

Ссылки
 JR East: Станция Митака 

Железнодорожные станции, открытые в 1930 году